Владислав Вячеславович Смирнов (6 декабря 1939, Меленки, Владимирская область — 27 сентября 2014, Ростов-на-Дону) — советский и российский учёный, доктор филологических наук, профессор, публицист, журналист, краевед, автор научных, публицистических и художественных работ.

Биография 
Раннее детство провёл в Ивановской области (г. Тейково, г. Комсомольск), юность — на Северном Кавказе. После окончания средней школы в городе Белореченске (1957) строил сахарные заводы Кубани (1957—1959). Арматурщик 4-го разряда.

После окончания историко-филологического факультета Ростовского госуниверситета (1964) работал редактором на Ростовском областном радио (1964—1972). Защитил в МГУ кандидатскую диссертацию (1978). Доцент, профессор кафедры теории журналистики РГУ (1975—2007). Защитил докторскую диссертацию (2002), профессор кафедры средств массовых коммуникаций Южного федерального университета (с 2009).

Основные направления научной работы: теория радиокоммуникации, психология речевого общения, жанры радиожурналистики и формы вещания, информационные войны в эфире. Один из ведущих специалистов по радиожурналистике в России. По его учебникам и учебным пособиям, выпущенным в Москве, учатся студенты не только России, но и некоторых стран СНГ. Работы опубликованы в Германии и в США.

Член творческого Союза русских художников и Международной федерации художников (искусствоведение) (2011), Союза журналистов России (СССР — с 1968) и Международной Федерации журналистов (2000). Активно занимался практической журналистикой. Обозреватель старейшей газеты Юга России «Приазовский край» (1993—2002).

Автор свыше 2000 научных, публицистических и художественных работ, опубликованных в различных журналах и газетах крупных городов страны.
Сфера его творческих интересов — краеведение. Издал 11 книг по истории Ростова, получивших высокую оценку в прессе. Автор 20 сборников стихов.

Погиб 27 сентября 2014 года в результате ДТП в Ростов-на-Дону.

Убийца — Валерий Валентинович Будаев, бывший судья, а на момент совершения ДТП начальник отдела судебной и договорной работы юридического комитета правительства области, находившийся за рулём своего автомобиля «Toyota Highlander» в состоянии алкогольного опьянения. Отпущен по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 24 апреля 2015 года.

Автор книг

Научная и учебная литература 
 «Радиоочерк» / Монография. — Ростов н/Д.: Изд. РГУ. 1984. — 152 с.
 «Практическая журналистика: Информационные жанры радиовещания» / Учебное пособие — Ростов н/Д.: Гефест. 1997. — 104 с.
 «Современная аналитическая журналистика: Жанры радиовещания в контексте массовых коммуникаций. Теория и практика» / Учебное пособие — Ростов н/Д.: ЗАО «Книга» 1999.- 248 с.
 "На донской волне: Очерки истории Ростовского радио. Время. Программы. Люди.1925-2000./ Монография — Ростов н/Д: Старые русские. 2000. — 208 с.
 «Радиожурналистика» / Учебник. (В соавторстве). Вышло 3 издания. — М. МГУ. 2000.; МГУ — «Просвещение» 2002. ; МГУ — «Наука» 2005. — 478 с. (С грифом Министерства образования РФ).
 "Формы вещания: Функции, типология, структура радиопрограмм / Монография. — М. Аспект-Пресс. 2002. — 202 с. (Книга выиграла Всероссийский конкурс по изданию учебной литературы по журналистике).
 «Жанры радиожурналистики»/ Учебное пособие. (С грифом Министерства образования РФ). — М.: Аспект Пресс. — 2002. — 288 с.
 «Реклама на радио» / Учебное пособие. -М.: РИП-холдинг. 2003. 2004. (два издания) −128 с.
 «Жанровая система радиожурналистики: История. Теория. Особенности функционирования» / Монография. -Ростов н/Д.: РГУ. 2006. — 478 с. (Книга — лауреат Международного конкурса по изданию литературы по коммуникативистики).
 "Радиожурналистика в современном эфире. / Учебное пособие.- Таганрог: Центр развития личности. 2007. — 166 с.
 Жанровая система радиожурналистики. Монография. Deutschland — Saarbrüchen: LAMBERT Academic Publishing. 2012. — 557s.
 Вещание США: Особенности и опыт становления радиокоммуникации. 1920—1970 годы. Монография. Deutschland — Saarbrüchen: LAMBERT Academic Publishing. 2012. — 94 s.
 Радиореклама в России. История и современность. Монография. Deutschland — Saarbrüchen: LAMBERT Academic Publishing. 2012. — 301 s.
 Опыт и проблемы радиовещания в зеркале специальной литературы. Научно-методический справочник. Deutschland — Saarbrüchen: LAMBERT Academic Publishing. 2012. — 283 s.
 Справочник журналиста. Радиовещание в системе массовых коммуникаций. Научно-методическое издание. Deutschland — Saarbrüchen: LAMBERT Academic Publishing. 2012. — 685 s.
 Радиопрограммирование. Историко-теоретический и практический аспекты. Монография. Deutschland — Saarbrüchen: LAMBERT Academic Publishing. 2012. — 535 s.
 Специфика радиокоммуникации: Особенности воздействия на аудиторию. Монография. Deutschland — Saarbrüchen: LAMBERT Academic Publishing. 2013. — 496 s.
 Практическая журналистика: творческая мастерская в эфире. Учебник Deutschland — Saarbrüchen: LAMBERT Academic Publishing. 2013. — 677 s.
 Актуальные проблемы журналистки. Часть 1. Функционально-типологические аспекты. Deutschland — Saarbrüchen: LAMBERT Academic Publishing. 2013. — 497 s.
 Актуальные проблемы журналистики. Часть 2. Опыт. Проблемы. Тенденции развития Deutschland — Saarbrüchen: LAMBERT Academic Publishing. 2013. — 596 s.

Краеведение 
 Трилогия « Крепость Димитрия Ростовского», «Покровская площадь», «Кировский сквер» — Ростов н/Д: Донской издательский Дом. 2005; 2009; 2011. (вышло три издания) (Газетные очерки, составившие основу этих книг получили диплом на творческом конкурсе к 250-летию Ростова-на-Дону — Ростовское отделение Союза журналистов России- 1999).
 «Ростов под тенью свастики» — Ростов н/Д: 2006, 2007. 192 с. (Вышло два издания) (книга — дипломант конкурса книг о Великой Отечественной войне -Ростов — 2011, по конкурсу электронной библиотеки «Глобус» входит в число лучших книг о войне — 4-5 место).
 «Звезда донских степей: Димитровская крепость» (Подарочное издание). — Ростов н/Д.: Омега Паблишер. 2007.- 224 с.
 «Театральная площадь» -Ростов н/Д: Книга. 2008. — 270 с.
 «Мир Сергея Королькова. Время. Судьба. Творчество» — Ростов н/Д.: Книга.- 2009. — 352 с. (Книга участница конкурса «Лучшая краеведческая книга России — 2010).
 Нахичевань-на-Дону: Этюды старой истории: Время и люди» — Ростов н/Д.: Книга. 2010. — 240 с. (Книга включена в Армянскую электронную энциклопедию).
 Летопись Ростова-на-Дону. Хронологическая энциклопедия города: События и люди, цифры и картины. — Ростов н/Д: Книга. 2012. — 550 с.
 « Сергей Корольков. Жизнь и творчество» (Подарочное издание). — Ростов н/Д: ГинГо. — 2013. — 170 с.

Поэтические сборники 
 «Летящие облака» — Ростов н/Д.: Военный вестник Юга России. 1995. — 80 с. (Книга — дипломант творческого конкурса им. В. Закруткина — Ростовское отделение Союза писателей России — 1998)
 «Вечерняя свеча» — Ростов н/Д.: Институт массовых коммуникаций. 1996. — 80 с. (Книга — дипломант того же конкурса).
 «Блики» — Ростов н/Д.: Гефест. 1997- 68 с.
 Исповедимые пути. — Ростов н/Д: Гефест. 1998. — 112 с.
 «След звезды» — Ростов н/Д.: Ирбис. 1999 — 80 с.(Книга — дипломант творческого конкурса им. Б. Примерова — Союз писателей Дона — 1999).
 «От мира сего» — Ростов н/Д.: Гефест. 1999. −80 с.
 «Бабочка над морем» — Ростов н/Д.: Книга. — 32 с.
 «Тень голоса» — Таганрог: Нюанс. 2004. — 62 с.
 « Вселенная незабудки» — Таганрог: Нюанс. 2004. — 60 с.
 «Лесные сны». — Таганрог: Нюанс. 2005. — 75 с.
 «Дорогами ветра» — Таганрог: Нюанс. 2005. 72 с.
 «Тропа возвращения. Избранные стихи» — Ростов н/Д.: Книга. 432 с.
 «Полюса любви» — Таганрог: Нюанс. 2010. — 94 с.
 «Золотая дрёма» — Таганрог: Нюанс. 2011. — 104 с.
 «Золотое свечение» — Ростов н/Д: Книга. 2012. 86 с.

Награды 
 Орден в честь 100-летия М. А. Шолохова (2005)
 Медаль в честь 100-летия М. А. Шолохова (2005)
 Знак заслуженного работника культуры Российской Федерации (2011).
 Государственный знак «Победитель социалистического соревнования 1977 года» (ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ).
 Почетный знак «За заслуги перед профессиональным сообществом» Союз журналистов России (2009)
 Дипломы лауреата нескольких Международных, Всероссийских и региональных литературных и журналистских конкурсов,
 Диплом «Золотое перо Дона» (1996)
 Две Почетные грамоты Министерства высшего образования РФ (1999,2009).
 Три Почётных диплома Союза журналистов России (1997, 1999, 2004)

Литература 
 Служение Юбилейный сборник − 70. — Ростов-на-Дону: ЗАО «Книга». 2009. — С. 3-384.
 «WHO IS WHO В РОССИИ. Биографическая энциклопедия успешных людей России». Издательство Hubners. SCHWEIZ. 2010. — s 2175;
 Сергей Чупринин. Новая Россия: мир литературы. Энциклопедический словарь-справочник в 2-х томах. Т. 2. М -Я. М.: Вагриус. 2003 . — С. 414—415.
 Кто есть кто. Энциклопедия успешных людей России -Новосибирск: ООО «МАКС МЕДИА СИБИРЬ» 2012. — С. 196.
 Золотое перо Дона // Ростовская область. Свершения. Культура. Экономика. 75. лет. 1937—2012.- Ростов н/Д: Экономика Дона. 2012. — С.12.
 Культура Дона в лицах / Эксклюзивное досье — Ростов-на-Дону: АООТ «Ростовское книжное издательство» 1997. — С. 336.
 Печатные работы профессоров, преподавателей, научных сотрудников, аспирантов кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики Московского государственного университета (1958—1984) Библиогр. указатель. — М. Изд. МГУ. 1984. — С. 29,57,75.
 Труды сотрудников отделения журналистики факультета филологии и журналстки Ростовского государственного университета , Библиограф. указатель. -Ростов-на-Дону. 2000. — С. 253—287.

Примечания

Ссылки 
 Малюкова Л. Н. Отмеченное памятью // Донской временник. Год 2015-й / Дон. гос. публ. б-ка. Ростов-на-Дону, 2014. Вып. 23. С. 256—257
 Сокольский Э. А. Его счастливая душа // Донской временник. Год 2019-й / Дон. гос. публ. б-ка. Ростов-на-Дону, 2018. Вып. 27. С. 151—152
 Смирнова Е. П. Человек неба // Донской временник. Год 2019-й / Дон. гос. публ. б-ка. Ростов-на-Дону, 2018. Вып. 27. С. 152—154

Члены Союза журналистов СССР
Выпускники Ростовского государственного университета
Преподаватели ЮФУ-РостГУ
Погибшие в автомобильных катастрофах
Авторы учебников
Члены Союза журналистов России
Жертвы автомобильного наезда на пешеходов